

Bringer peut désigner :

Patronyme 
 Rodolphe Bringer, (-), écrivain et journaliste français ;
 Louis Bringer, (-), homme politique français ;
 Karl-Heinz Bringer, (-), ingénieur allemand puis français, spécialiste des moteurs-fusées.
 Jean Bringer, (-), résistant français ;
 Patrick Bringer, () sportif français .